Édouard Bineau (né en 1969), un pianiste de jazz français, 
 Jean-Martial Bineau (1805-1855),  un homme politique français, 
 Robert Bineau (1913-2011), compagnon de la Libération,